Esta é a lista de canções gravadas pela girl group britânica Girls Aloud.



0–9 
 "100 Different Ways" (What Will the Neighbours Say?, 2004)

A 
 "All I Need (All I Don't)" (Sound of the Underground, 2003)
 "Androgynous Girls" ("Love Machine" CD2, 2004)

B 
 "Beautiful 'Cause You Love Me" (Ten, 2012)
 "Big Brother" (What Will the Neighbours Say?, 2004)
 "Biology" (Chemistry, 2005)
 "Black Jacks" (Tangled Up, 2007)
 "Blow Your Cover" ("Call the Shots" CD2, 2007)
 "Boogie Down Love" (Sound of the Underground, 2003)

C 
 "Call the Shots" (Tangled Up, 2007)
 "Can't Speak French" (Tangled Up, 2007)
 "Christmas Round At Ours" (Chemistry (Christmas Bonus CD), 2005)
 "Close to Love" (Tangled Up, 2007)
 "Control of the Knife" (Tangled Up, 2007)
 "Count the Days"  (Chemistry (Christmas Bonus CD), 2005)
 "Crazy Fool" ("Whole Lotta History" CD1, 2006)
 "Crocodile Tears" (Tangled Up, 2007)

D 
 "Damn" (Tangled Up, 2007)
 "Deadlines & Diets" (What Will the Neighbours Say?, 2004) 
 "Dog Without a Bone" ("Sexy! No No No..." CD2, 2007)
 "Don't Want You Back" (Sound of the Underground, 2003)

E 
 "Every Now and Then" (Ten, 2012)
 "Everything You Ever Wanted" (Sound of the Underground, 2003)

F 
 "Fix Me Up" (Out of Control, 2008)
 "Fling" (Tangled Up, 2007)
 "Forever and a Night" (Sound of the Underground, 2003)

G 
 "Girl Overboard" (Tangled Up, 2007)
 "Girls Allowed" (Sound of the Underground, 2003)
 "Girls On Film" (Sound of the Underground, 2003)
 "Graffiti My Soul" (What Will the Neighbours Say?, 2004)
 "Grease" ("Jump" CD1, 2003)

H 
 "Hanging on the Telephone" (The Sound of Girls Aloud (Bonus CD), 2006)
 "Hear Me Out" (What Will the Neighbours Say?, 2004)
 "Here We Go" (What Will the Neighbours Say?, 2004)
 "History" ("Wake Me Up" CD2, 2005)
 "Hopelessly Devoted To You" (Greasemania, 2003)
 "Hoxton Heroes" ("Can't Speak French" CD1, 2007)

I 
 "I Don't Really Hate You" ("See the Day" CD2, 2005)
 "I Predict Riot (live at Wembley)" (The Sound of Girls Aloud (Bonus CD), 2006)
 "I Say A Prayer For You" (What Will the Neighbours Say?, 2004)
 "I Think We're Alone Now" (The Sound of Girls Aloud, 2006)
 "I Wish It Could Be Christmas Everyday" (Chemistry (Christmas Bonus CD), 2005)
 "I Wanna Kiss You So (Christmas In a Nutshell)" (Chemistry (Christmas Bonus CD), 2005)
 "I'll Stand by You" (What Will the Neighbours Say?, 2004)
 "I'm Every Woman" (Discomania, 2004)
 "I'm Falling" (Tangled Up, 2007)
 "Intro" (Chemistry, 2005)
 "It's Magic" (Chemistry, 2005)

J 
 "Je Ne Parle Pas Français" ("Can't Speak French" CD2, 2008)
 "Jingle Bell Rock" (Chemistry (Christmas Bonus CD), 2005)
 "Jump" (What Will the Neighbours Say?, 2004)

L 
 "Life Got Cold" (Sound of the Underground, 2003)
 "Lights, Music, Camera Action" ("Life Got Cold" European CD, 2003)
 "Live in the Country" (Out of Control, 2008)
 "Long Hot Summer" (Chemistry, 2005)
 "Love/Hate" (Sound of the Underground, 2003)
 "Love Bomb" (Sound of the Underground, 2003)
 "Love is Pain" (Out of Control, 2008)
 "Love is the Key" (Out of Control, 2008)
 "Love Machine" (What Will the Neighbours Say?, 2004)
 "Loving is Easy" (The Sound of Girls Aloud (Bonus CD), 2006)

M 
 "Mars Attack" (Sound of the Underground, 2003)
 "Memory of You" ("The Loving Kind" 7" picture disc, 2009)
 "Merry Christmas Everybody" (Chemistry (Christmas Bonus CD), 2005)
 "Miss You Bow Wow" (Out of Control, 2008)
 "Models" (Chemistry, 2005)
 "Money" (The Sound of Girls Aloud, 2006)

N 
 "No Good Advice" (Sound of the Underground, 2003)
 "No Regrets" (Chemistry, 2005)
 "Nobody But You" ("Biology" CD2, 2005)
 "Not Tonight Santa" (Chemistry (Christmas Bonus CD), 2005)

O 
 "On a Round" ("No Good Advice" CD1, 2003)
 "On My Way to Satisfaction" (St Trinian's: Original Soundtrack, 2007)
 "On the Metro" (Ten, 2012)

R 
 "Racy Lacey" (Chemistry, 2005)
 "Real Life" (What Will the Neighbours Say?, 2004)
 "Revolution in the Head" (Out of Control, 2008)
 "Rolling Back the Rivers in Time" (Out of Control, 2008)

S 
 "Sacred Trust" (The Sound of Girls Aloud (Bonus CD), 2006)
 "See the Day" (Chemistry, 2005)
 "Sexy! No No No..." (Tangled Up, 2007)
 "She" ("The Promise", 2008)
 "Singapore" (The Sound of Girls Aloud (Bonus CD), 2006)
 "Some Kind of Miracle" (Sound of the Underground, 2003)
 "Something Kinda Ooooh" (The Sound of Girls Aloud, 2006)
 "Something New" (Ten, 2012)
 "Sound of the Underground" (Sound of the Underground, 2003)
 "Stay Another Day" ("Sound of the Underground" CD1, 2002)
 "Stop" (Sound of the Underground, 2003)
 "Swinging London Town" (Chemistry, 2005)

T 
 "Thank Me Daddy" (What Will the Neighbours Say?, 2004)
 "The Crazy Life" ("Something Kinda Ooooh" CD1, 2006)
 "The Loving Kind" (Out of Control, 2008)
 "The Promise" (Out of Control, 2008)
 "The Show" (What Will the Neighbours Say?, 2004)
 "Theme to St. Trinian's" (St Trinian's: Original Soundtrack, 2007)
 "Turn to Stone" (Out of Control, 2008)

U 
 "Untouchable" (Out of Control, 2008)

W 
 "Waiting" (Chemistry, 2005)
 "Wake Me Up" (What Will the Neighbours Say?, 2004)
 "Walk This Way" Sugababes Vs. Girls Aloud ("Walk This Way", 2007)
 "Watch Me Go" (Chemistry, 2005)
 "We Wanna Party" (Out of Control, 2008)
 "What You Crying For" (Tangled Up, 2007)
 "White Christmas" (Chemistry (Christmas Bonus CD), 2005)
 "White Lies" (Sound of the Underground, 2003)
 "Whole Lotta History" (Chemistry, 2005)
 "Why Do It?" ("I Think We're Alone Now" CD1, 2006)
 "Wild Horses" (Chemistry, 2005)

Y 
 "You Freak Me Out" (Sound of the Underground, 2003)

Girls Aloud
Girls Aloud
Girls Aloud